gromada Turza (powiat gorlicki)
 gromada Turza (powiat wodzisławski) (rybnicki/wodzisławski)

także:
 gromada Turza Mała (powiat mławski)
 gromada Turza Mała (powiat płocki)
 gromada Turza Wielka (powiat działdowski)